Spojení písmene A a číslice 6 může mít různé významy:

 formát papíru 105 × 148 mm
 Audi A6 – automobil
 Maserati A6 – automobil
 dálnice A6 – stejně označené dálnice v některých evropských zemích
 Grumman A-6 Intruder – americký bitevní letoun
 a6 – pole šachovnice